Leggett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Leggett House (Arkansas), ID-Nr. 91001339
 Leggett House (Kalifornien), ID-Nr. 79000501